Qualquer membro da dinastia flaviana

Oficiais 
 Flaviano (prefeito do Egito) - prefeito egípcio do

Líderes religiosos 
 Flaviano de Ricina (  ), bispo na Itália
 Flaviano I de Antioquia (c. 320–404)
 Flaviano de Constantinopla (morto em 449)
 Fravita de Constantinopla (morto em 489)
 Flaviano II de Antioquia (morto em 518)
 Flaviano de Autun ()

Desambiguações de antropônimos